Il 13 e 14 aprile 2008 (con ballottaggio il 27 e 28 aprile) in Veneto si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Venezia

Martellago

Mirano

San Donà di Piave

Padova

Albignasego

Treviso

Treviso

Verona

Bussolengo

Villafranca di Verona

Vicenza

Vicenza 

Veneto
2008